Евровизия 1994 е 39-ото ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Провежда се на 30 април 1994 г. в Дъблин, Ирландия на сцената на „Пойнт Тиътър“. Към 2019 г., това е последният песенен конкурс, който се провежда през април.

Ирландия печели правото да домакинства песенния конкурс, след като Нийв Кавана печели през 1993 г. на родна земя в Милстрийт, Ирландия с песента „In Your Eyes“ със 187 точки. Това е пета победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г., 1987 г. и 1992 г.) и петия път, в който Ирландия е домакин на песенния конкурс (след 1971 г., 1981 г., 1988 г. и 1993 г.). Водещи на събитието са Синтия Ни Мурчу и Джери Райън. Двойката води песенния конкурс на три езика – английски, френски и ирландски език.

Интервалният акт на тазгодишното издание на песенния конкурс е първото по рода си изпълнение на зрелищната ирландска танцуваща група „Ривърданс“, с участието на Майкъл Флейтли и Жан Бътлър.

През тази година участват 25 страни, като цели 7 държави от Източна Европа правят своя дебют на песенния конкурс – Естония, Литва, Полша, Румъния, Русия, Словакия и Унгария, няма завръщащи се страни, докато други 7 държави се оттеглят поради лоши резултати от предишни години на песенния конкурс – Белгия, Дания, Израел, Италия, Люксембург, Словения и Турция.

За първи път в историята на песенния конкурс, гласуването се осъществява чрез сателит, а не по телефон, и в резултат на това, зрителите могат да виждат говорителите, които обявяват точките от всяка една участваща държава на екрана.

Победители стават представителите на страната-домакин Ирландия – дуото Пол Харингтън и Чарли Макгетигън с тяхната песен „Rock 'n' Roll Kids“ с 226 точки. Това е рекордна шеста победа за Ирландия (след 1970 г., 1980 г., 1987 г., 1992 г. и 1993 г.), трета победа за това десетилетие (след 1992 г. и 1993 г.) и втора победа на родна земя (след 1993 г.). Тези шест победи дават на Ирландия окончателния рекорд по брой завоювани победи на песенния конкурс, като изпреварва държави като Люксембург и Франция, които имат по пет победи поотделно. Това е първи и дотогава единствен път, в който песенния конкурс е спечелен от една и съща държава в три последователни години. На второ място е дебютанта Полша със 166 точки, на трето място е Германия със 128 точки, а на четвърто място е друг дебютант – Унгария със 122 точки. Дебютантът Литва получава 0 точки в гласуването.

За да се справи с нарастващия брой страни, които искат да участват в песенния конкурс, Европейския съюз за радио и телевизия (ЕСРТ) решава, че на песенния конкурс през 1994 г. в Дъблин, седемте държави с най-ниско класиране от песенния конкурс през 1993 г. в Милстрийт няма да участват. Тъй като Италия и Люксембург сами се отказват и не участват, последните пет страни от класирането на песенния конкурс от 1993 г. отпадат. Това означава, че Белгия, Дания, Израел, Словения и Турция не могат да участват на тазгодишното издание на песенния конкурс, което автоматично отваря пространство за участие на нови страни-дебютанти.

Полша взема участие за първи път на песенния конкурс и предизвика скандал. Това става, когато полската представителка Едита Горняк нарушава правилата, като пее песента си на английски език по време на една от репетициите. Само 6 държави поискват Полша да бъде дисквалифицирана, въпреки че правилата изискват поне 13 държави да подадат жалба, преди Полша да бъде дисквалифицирана от участие на песенния конкурс. Предложената дисквалификация не се осъществява и Полша продължава с нейното си участие и впоследствие заема 2-ро място със 166 точки на песенния конкурс, най-високото място, което някога е постигала песен-дебютант до песенния конкурс през 2007 г., въпреки че победителя на първия песенен конкурс през 1956 г. е втората песен изпълнена от Швейцария.

Когато започва гласуването, Унгария поема лидерството в класирането от гласуването на първите 6 страни, като дори получава максималните 12 точки от първите 3 страни, и това прави страната да е много по-напред от всички останали участващи страни. Впоследствие обаче, Ирландия си проправя своя път през таблицата с резултати, като някрая завършва като победител с комфортна преднина от 60 точки пред заелата второ място, дебютантка Полша, а накрая Унгария остава на 4-то място със 122 точки.

Място 

Ирландия е страна-домакин на песенния конкурс за пети път, след като Нийв Кавана спечели песенния конкурс през 1993 г. на родна земя в Милстрийт. Дъблин е избран за град-домакин, като за четвърти път песенния конкурс се провежда в ирландската столица. За първи път мястото на провеждане на песенния конкурс е сцената на „Пойнт Тиътър“, който е разположен на северния стенен кей на река Лифи, сред Дъблинския докленд.

Завръщане 
През тази година има цели шест изпълнители, които се завръщат отново да представляват собствените си държави, след като вече са го правили и преди. Първият от тях е германката Ронда Хийт. Тя се завръща след като през 1977 г. е била част от тогавашната германска представителка – групата „Силвър конвеншън“, които изпълняват песента „Telegram“ и завършват на 8-о място с 55 точки. През тази година, тя е бек-вокалистка на групата „МеКаДо“, които изпълняват песента „Wir geben 'ne Party“ и завършват на 3-то място със 128 точки. Вторият изпълнител е Виктория Халкити от Гърция, която се завръща, след като е била бек-вокалистка на гръцката представителка през 1993 г. Катерина Гарби, която изпълнява песента „Ελλάδα, χώρα του φωτός“ („Еллада, хора ту фотос“) и завършва на 9-о място с 64 точки. През тази година, тя е част от групата „Дъ Сий Лавърс“, които заедно с Костас Бигалис изпълняват песента „Το τρεχαντήρι“ („То трехандири“) и завършват на 14-о място с 44 точки. Третият изпълнител е кипърската представителка Евридики Теоклеус. Тя се завръща, след като представя Кипър два пъти преди това издание на песенния конкурс. Първият път е през 1987 г., като бек-вокалистка на тогавашната кипърска изпълнителка Алексия, която изпълнява песента „Άσπρο-μαύροε“ („Аспро-мавро“) и завършва на 7-о място с 80 точки, а втория път е през 1992 г., когато тя изпълнява самостоятелната си песен „Ταιριάζουμε“ („Териазуме“) и завършва на 11-о място с 57 точки. На това издание, тя изпълнява песента „Είμαι άνθρωπος κι εγώ“ („Име антропос ки его“) и завършва на 11-о място с 51 точки. Четвъртият изпълнител е исландската изпълнителка Сига. Тя се завръща, след като представя Исландия цели три пъти преди това издание на песенния конкурс. Първият път е през 1990 г., като част от групата „Сторнин“, която изпълнява песента „Eitt lag enn“ и завършва на 4-то място със 124 точки, втория път е през 1991 г., като бек-вокалистка на тогавашния исландски дует между Стефан и Ефи, които изпълняват песента „Draumur um Nínu“ и остават на 15-о място с 26 точки, и третия път е през 1992 г., като част от групата „Хърт 2 Хърт“, която изпълнява песента „Nei eða já“ и завършват на 7-о място с 80 точки. През тази година, Сига изпълнява самостоятелната си песен „Nætur“ и завършва на 12-о място с 49 точки. Петият представител е изпълнителката Елизабет Андреасен от Норвегия. Тя също се завръща, след като представя Норвегия два пъти преди това издание на песенния конкурс. Първият път е през 1982 г., като част от групата „Чипс“, която представя Швеция с песента „Dag efter dag“ и завършват на 8-о място с 67 точки, и втория път е през 1985 г., като част от групата „Бобисокс“, която представя Норвегия с песента „La det swinge“ и печелят песенния конкурс със 123 точки. На това издание, тя участва в дует заедно с Ян Даниелсен и представят Норвегия с песента „Duett“ и се класират на 6-о място със 76 точки. Шестият и последен изпълнител е шведската представителка Мари Бергман. И тя също се завръща, след като представя Швеция два пъти преди това издание на песенния конкурс. Двата пъти, в които тя е представяла Швеция, тя е била част от групата „Фамили фор“. Първият път е през 1971 г., когато групата изпълнява песента „Vita vidder“ и завършват на 6-о място с 85 точки, а втория път е през 1972 г., когато групата се завръща и отново представят Швеция с песента „Härliga sommardag“ и завършват на 13-о място със 75 точки. През тази година, Мари Бергман отново представя Швеция, този път като част от дует заедно с Роджър Понтаре, като изпълняват песента „Stjärnorna“ и завършват на 13-о място с 48 точки.

Участници

Гласуване

12 точки 
Държави, получили 12 точки:

Източници

Външни препратки 
 www.esctoday.com
 www.eurovision.tv
 www.esc-history.com

1994
Музикални фестивали в Ирландия
История на Дъблин
Музика в Дъблин
1994 година